«Срібна мушля» () — офіційний приз Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

На фестивалі вручаються «Срібні мушлі»:

 
 
 
 премія «Срібна мушля» за найкраще використання кольору

Кінофестивалі Іспанії
Кінопремії Іспанії